Philippe Habert ist der Name folgender Personen:

* Philippe Habert (Schriftsteller) (1604–1637), französischer Schriftsteller
 Philippe Habert (Politikwissenschaftler) (1958–1993), französischer Politikwissenschaftler